Бахмутка —"народное" название сразу двух притоков Кальмиуса в пределах города Донецка — Асмоловки и Скоморошины
 Бахмутка (приток Кривого Торца)
 Бахмутка (приток Северского Донца)
 Бахмутка (приток Когильника)